In Orléans fanden folgende Konzilien (oder: Synoden) statt:

 Konzil von Orléans (511) 
 Konzil von Orléans (533) 
 Konzil von Orléans (538) 
 Konzil von Orléans (541) 
 Konzil von Orléans (549)
 Konzil von Orléans (621) 
 Konzil von Orléans (1020) 
 Konzil von Orléans (1478) 
 Konzil von Orléans (1510)